

Geografia 
 Shafer – comune nella Contea di Chisago, Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Alyssa Shafer – attrice statunitense
 Dirk Shafer – modello e attore statunitense
 Raymond P. Shafer – politico statunitense